Себастья́н Марсе́ло Бла́нко (; , Ломас-де-Самора, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Портленд Тимберс».

Карьера

Клубная 
Себастьян Бланко дебютировал за «Ланус» 12 ноября 2006 года, выйдя на замену на 89-й минуте матча 15 тура Апертуры «Колон» — «Ланус». Первый же профессиональный мяч за «Ланус» он забил в ворота «Расинга», случилось это в матче 5 тура Клаусуры. Апертура 2007 стала самым успешным сезоном «Лануса», за время пребывания в нём Бланко. С отрывом в 4 очка клуб стал чемпионом, однако Себастьян принял участие всего в 9 матчах, в которых забил 2 гола.

8 января 2011 года Себастьян Бланко подписал пятилетний контракт с украинским «Металлистом» и выбрал себе 23-й номер.

30 августа 2014 года Бланко перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. За «Вест Бром» дебютировал 24 сентября в матче третьего раунда Кубка Футбольной лиги 2014/15 против «Халл Сити».

В 2015 году вернулся на родину, став игроком «Сан-Лоренсо», где сперва играл на правах аренды, а позднее перешёл на постоянной основе.

2 февраля 2017 года Бланко перешёл в клуб MLS «Портленд Тимберс», подписав контракт по правилу назначенного игрока. В главной лиге США дебютировал 3 марта в матче стартового тура сезона 2017 против «Миннесоты Юнайтед», отметившись голевой передачей. 29 апреля в матче против «Далласа» забил свой первый гол за «Портленд». 29 октября 2019 года Бланко продлил контракт с «Портленд Тимберс» на несколько лет. Бланко был признан лучшим игроком Турнира MLS is Back 2020 года, в котором забил три гола и отдал пять голевых передач. 6 сентября 2020 года в матче против «Сиэтл Саундерс» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Вернулся на поле после травмы 19 июня 2021 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити». По окончании сезона 2021 Бланко начал с «Портленд Тимберс» переговоры по новому контракту, и 11 февраля 2022 года стороны согласовали двухлетний контракт до конца сезона 2023.

В сборной 
Себастьян сыграл два матча за сборную Аргентины, оба были товарищескими. В матче с Панамой он вышел на замену после первого тайма. А в матче с Гаити он отметился забитым голом.

Достижения 
 Командные
 Чемпион Аргентины: Апертура 2007
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Аргентины: 2015
 Победитель Турнира MLS is Back (2020)
 Индивидуальные
 Лучший игрок Турнира MLS is Back (2020)

Статистика 
 на 14 декабря 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте истории и статистики ФК «Металлист» 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»